HNoMS Uredd est le nom de 2 navires de la Marine royale norvégienne:
  était un sous-marin de la classe Umpire de la Royal Navy et transféré à la Marine royale norvégienne pendant la Seconde Guerre mondiale.
 KNM Uredd (S305) est un sous-marin de la classe Ula mis en service en 1990 et encore en actif en 2020.

Nom de bateau